Reichenbacher Mühle steht für folgende Mühlen in Bayern:

 Reichenbacher Mühle (Mömbris) bei Mömbris, Landkreis Aschaffenburg
 Reichenbacher Mühle (Münnerstadt) bei Münnerstadt, Landkreis Bad Kissingen